Mastra ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Mastra (1909–1976), uruguayischer Gitarrist, Tangosänger und -komponist
 I Wayan Mastra (* 1931), indonesischer Geistlicher